Naziv za japanskog cara.
 Hrvatska čokolada, nositeljica oznake Izvorno hrvatsko.
 Singlica Grupe 777 iz 1975. Mikado / Ko to kuca na vratima.
 Kazališni komad Gilberta i Sullivana.
 Švicarska pjesma na Pjesmi Eurovizije 1975.
 Mrki fazan, Syrmaticus mikado.
 Album pjevačice Slađane Milošević.